Courcelles (België), een plaats en gemeente
 Courcelles (Canada), een parochie in Le Granit, Québec
 Courcelles (metrostation) van de metro van Parijs

Courcelles (Charente-Maritime)
Courcelles (Doubs)
Courcelles (Loiret)
Courcelles (Meurthe-et-Moselle)
Courcelles (Moselle)
Courcelles (Nièvre)
Courcelles (Territoire de Belfort)
ook:
Courcelles-au-Bois, Somme 
Courcelles-Chaussy, Moselle 
Courcelles-de-Touraine, Indre-et-Loire
Courcelles-en-Barrois, Meuse
Courcelles-en-Bassée, Seine-et-Marne
Courcelles-en-Montagne, Haute-Marne
Courcelles-Epayelles, Oise 
Courcelles-Frémoy, Côte-d'Or
Courcelles-la-Forêt, Sarthe
Courcelles-le-Comte, Pas-de-Calais
Courcelles-lès-Gisors, Oise 
Courcelles-lès-Lens, Pas-de-Calais
Courcelles-lès-Montbard, Côte-d'Or
Courcelles-lès-Montbéliard, Doubs 
Courcelles-lès-Semur, Côte-d'Or
Courcelles-Sapicourt, Marne 
Courcelles-sous-Châtenois, Vosges
Courcelles-sous-Moyencourt, Somme 
Courcelles-sous-Thoix, Somme 
Courcelles-sur-Aire, Meuse
Courcelles-sur-Blaise, Haute-Marne
Courcelles-sur-Nied, Moselle
Courcelles-sur-Seine, Eure 
Courcelles-sur-Vesle, Aisne 
Courcelles-sur-Viosne, Val-d'Oise
Courcelles-sur-Voire, Aube 

Angluzelles-et-Courcelles, Marne 
Buire-Courcelles, Somme 
Montliot-et-Courcelles, Côte-d'Or
Saint-Brice-Courcelles, Marne